Walnut Grove es el nombre de dos lugares en Tennessee, EE. UU.:

 Walnut Grove (condado de Hardin, Tennessee); o
 Walnut Grove (condado de Sumner, Tennessee)